Rowley ist der Name mehrerer

Orte in Kanada:
 Rowley (Alberta)

im Vereinigten Königreich:
 Rowley (East Riding of Yorkshire)
 Rowley (Shropshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Rowley (Iowa)
 Rowley (Massachusetts)
 Rowley (Montana)
 Rowley (Utah)

Inselgruppe:
 Rowley Shoals, Australien

Personen:
 Alec Rowley (1892–1958), englischer Komponist
 Alex Rowley (* 1963), britischer Politiker
 Anthony Rowley (* 1953), britischer Sprachwissenschaftler, Chefredaktor des Bayerischen Wörterbuchs und Hochschullehrer an der Ludwig-Maximilians-Universität München
 Arthur Rowley (1926–2002), englischer Fußball- und Cricketspieler sowie Fußballtrainer 
 Coleen Rowley (* 1954), US-amerikanische Whistleblowerin, Politikerin und FBI-Agentin
 Clotworthy Rowley (~1731–1805), irischer Barrister und Politiker
 Clotworthy Rowley, 1. Baron Langford (1763–1825), irischer Adliger und Politiker
 David Rowley (* 1990), australish-malaysischer Fußballspieler
 Edward Rowley, irischer Politiker
 Elizabeth Rowley, Viscountess Langford († 1791), irische Adlige
 Geoff Rowley (* 1976), englischer Profi-Skateboarder
 George Dawson Rowley (1822–1878), britischer Amateur-Ornithologe und Altertumsforscher
 Gordon Douglas Rowley (1921–2019), britischer Botaniker
 Graham Westbrook Rowley (1912–2003), kanadischer Archäologe
 Harold Henry Rowley (1890–1969), englischer Alttestamentler
 Hazel Rowley (1951–2011), australische Autorin

 Jack Rowley (1918–1998), englischer Fußballspieler
 Janet Rowley (1925–2013), US-amerikanische Genetikerin
 Jeremy Rowley, US-amerikanischer Schauspieler

 Josias Rowley (1765–1842), britischer Admiral

 Lee Rowley (* 1980), britischer Politiker

 Matthew Rowley (* 1993), kanadischer Skispringer
 Richard Rowley (Richard „Rick“ Rowley), US-amerikanischer Journalist und Filmemacher von Dokumentarfilmen
 Richard Thomas Rowley (1812–1887), britischer Politiker
 Robert D. Rowley (1941–2010), Bischof der Episkopalkirche der Vereinigten Staaten von Amerika
 Robert Kent Rowley (1917–1978), kanadischer Gewerkschaftsführer
 Samuel Campbell Rowley (1774–1846), britischer Admiral und Politiker
 Stan Rowley (1876–1924), australischer Leichtathlet und Olympiateilnehmer
 Trevor Rowley (* 1942), britischer Historiker und Archäologe 

Siehe auch:
 Arthur Henderson, Baron Rowley (1893–1968), britischer Rechtsanwalt und Politiker der Labour Party
 Rowley Corridor, Gebirgspass im Palmerland, Antarktika
 Rowley-Massiv, Massiv im Palmerland, Antarktika